Vinemont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Vinemont (Alabama)
 Vinemont (Pennsylvania)